Усть-Илимск — город в России на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре, административный центр Усть-Илимского района Иркутской области.
 Усть-Илимск — региональный аэропорт в 17 км северо-западней от города Усть-Илимск Иркутской области.
 Усть-Илимск — малый противолодочный корабль проекта 1124М.